Суже́-ле-Ганело́н, Суже-ле-Ґанелон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на захід від Парижа, 170 км на північний схід від Нанта, 36 км на північ від Ле-Мана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 412 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 929,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Суже-ле-Ганелон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сарта